Capronia — рід грибів родини Herpotrichiellaceae. Назва вперше опублікована 1883 року.

Класифікація 
До роду Capronia відносять 88 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1883. Sylloge Pyrenomycetum, Vol. II. Sylloge Fungorum. 2:1-813 - P.288

Роди грибів